Brännholm kan syfta på följande platser:

Finland 

 Brännholm, Nagu, Åboland, 
 Brännholm, Karis, Nyland, 
 Brännholm, Ingå, Nyland,

Se även
Brännholmen
Brändholm
Brändholmen

Robotskapade Finlandförgreningar